Климент Михайлов Скопаков е български писател и общественик.

Биография 
Климент Скопаков е роден в 1885 година в град Охрид, тогава в Османската империя, в семейството на възрожденеца Михаил Скопаков. Брат е на писателя Петър Скопаков. Към 1906 година Климент играе в трупата на Войдан Чернодрински. В 1907 година завършва филология в Загребския университет. При избухването на Балканската война в 1912 година е доброволец в Македоно-одринското опълчение и служи в Лазарета на МОО. С Опълчението участва и в Междусъюзническата война в 1913 година.

В 1914 година Климент Скопаков е учител по литература в Плевен. в 1915 - 1918 година взима участие в Първата световна война.

Работи като учител по литература във Враца. В 1929 - 1930 година е окръжен училищен инспектор във Враца. Пише стихове и разкази за деца и възрастни. Според отзив в списание „Златорог“ книгата му за деца „Приказно царство“:

Автор е на една от първите биографии на Григор Пърличев.

Родословие

Бележки 

Родени в Охрид
Български писатели от Македония
Български просветни дейци от Македония
Български общественици от Македония
Македоно-одрински опълченци
Български учители
Хора с архиви в Централния държавен архив
Починали в София
Възпитаници на Загребския университет
Български имигранти от Македония в София
Климент
Български военни дейци от Първата световна война